Брюс Грэй (; род. 7 сентября 1936 г., Сан-Хуан, Пуэрто-Рико — ум. 13 декабря 2017 г., Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадский и американский актёр. Главным образом известен по ролям в научно-фантастических фильмах и телесериалах.

Биография

Ранняя жизнь 
Роберт Брюс Грэй родился 7 сентября 1936 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. В 1949 вместе с семьёй переехал в Канаду. В Торонто он учился в школе Humberside Collegiate, позднее окончил Торонтский университет со степенью магистра психологии. В те годы Грэй был активным членом студенческого братства Phi Delta Theta.

Актёрская карьера 
В 1960 Брюс Грэй приехал в Лондон, где вместе с другим молодым актёром Дональдом Сазерлендом сыграл одну из главных ролей в постановке пьесы Бернарда Шоу «Андрокл и лев».

В 1984 снялся в телевизионном фильме ужасов «Приглашение в ад» режиссёра Уэса Крэйвена.

В 2002 сыграл роль Родни Миллера, отца жениха, в кинокомедии «Моя большая греческая свадьба». Позднее повторил эту роль в сиквеле, вышедшем в 2016. В том же году появился в фильме «Вне правил» Уоррена Битти.

Наиболее продолжительную роль на телевидении исполнил в канадском сериале «Трейдеры», где он снимался с 1996 по 2000 год. За эту роль он получил премию «Джемини» в номинации «Лучшее выступление актёра в продолжительной ведущей драматической роли». Также следует отметить появления в сериалах «Близкие друзья», в котором Грэй сыграл миллионера-гомосексуалиста Джорджа Шикеля, и «Медиум», в котором он сыграл призрака отца главного героя.

Смерть 
Умер 13 декабря 2017 в своём доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак мозга, за две недели до смерти актёр находился в хосписе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Bruce Gray at the American Film Institute Catalog
Брюс Грэй на сайте AllMovie

Актёры по алфавиту
Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры телевидения США
Киноактёры США
Актёры телевидения Канады
Киноактёры Канады